Puchar Niemiec w piłce nożnej mężczyzn 1988/1989 – 46. edycja rozgrywek mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Niemiec, który uzyskał tym samym prawo gry w kwalifikacjach Pucharze Zdobywców Pucharów (1989/1990). Tym razem trofeum wywalczył Borussia Dortmund. Finał został rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Plan rozgrywek 
Rozgrywki szczebla centralnego składały się z 6 części:
 Runda 1: 6 sierpnia–25 września 1988
 Runda 2: 24 września–29 listopada 1988
 Runda 3: 16 listopada–9 grudnia 1988
 Ćwierćfinał: 29 marca 1989
 Półfinał: 9 maja 1989
 Finał: 24 czerwca 1989 na Stadion Olimpijski w Berlinie

Pierwsza runda 
Mecze rozegrano od 6 sierpnia do 25 września 1988 roku.

|}

Mecze powtórzone 

|}

Druga runda 
Mecze rozegrano od 24 września do 9 listopada 1988 roku.

|}

Mecze powtórzone 

|}

Trzecia runda 
Mecze rozegrano od 16 listopada do 9 grudnia 1988 roku.

|}

Ćwierćfinały 
Mecze rozegrano 29 marca 1989 roku.

|}

Półfinały 
Mecze rozegrano 9 maja 1989 roku.

|}

Finał

Linki zewnętrzne 
 Puchar Niemiec na fussballdaten.de

1988 w piłce nożnej
1989 w piłce nożnej
1988 w Niemczech
1989 w Niemczech
!